Molekulska formula -{C22H26N2O3}- se može odnositi na:

 Geisoshizin metil etar
 Pseudoakuamigin
 Vinkamajin